Verdrag van Turijn (1733) - tussen Frankrijk en Savoye 
 Verdrag van Turijn (1742) - tussen het koninkrijk Piëmont-Sardinië en het aartshertogdom Oostenrijk namens het Rooms-Duitse Rijk. 
 Verdrag van Turijn (1754) - tussen het koninkrijk Piëmont-Sardinië en de republiek Genève
 Verdrag van Turijn (1860) - Frankrijk annexeert Savoye en Nice